Gowen peut faire référence à :

Patronyme 
 Alan Gowen (1947-1981), un joueur de claviers de fusion/progressive rock,
 Bradford Gowen (1946-), un premier prix en 1978 au Kennedy Center/Rockefeller Foundation International Competition for Excellence in the Performance of American Music,
 Clonie Gowen (1971-), une joueuse de poker professionnelle américaine,
 Francis I. Gowen (1855-1927), un industriel américain,
 Franklin B. Gowen  (1836–1889), un président de la Philadelphia and Reading Railroad,
 George Washington Gowen, un brigadier général, selon la liste des généraux de l'Union,
 Maria Gowen Brooks (1794-1845), une poétesse américaine, selon la liste de poètes américains,
 Zach Gowen (1983-), un catcheur professionnel américain,

Dans la fiction 
 Major Gowen, un personnage du sitcom L'Hôtel en folie (Fawlty Towers) diffusé par la BBC,

Toponymie 
 Gowen, une ville du Michigan,
 Gowen, une communauté du comté de Latimer dans l'Oklahoma,
 Gowen Field, autre nom de l'aéroport de Boise dans l'Idaho aux États-Unis,
 comté de Gowen, en Nouvelle Galle du Sud en Australie,

Autres 
 cyprès de Gowen, un arbre de la famille des Cupressaceae originaire de la Californie aux États-Unis,
 Algorithme de Busacker et Gowen, un algorithme pour les flots à coût minimum,

Homonymie de patronyme